Apodi est une municipalité du Rio Grande do Norte, au Brésil.
 Apodi est un joueur brésilien de football.
 Apodi est un sous-ordre d'oiseaux, de l'ordre des Apodiformes.